

Astronomia 
 Faye – cratere lunare
 4P/Faye o Cometa Faye – cometa periodica del sistema solare

Geografia 
 Francia
 Faye – comune del Loir-et-Cher
 Faye-d'Anjou – comune del Maine e Loira
 Faye-l'Abbesse – comune delle Deux-Sèvres
 Faye-la-Vineuse – comune dell'Indre e Loira
 Faye-sur-Ardin – comune delle Deux-Sèvres
 La Faye – comune della Charente

Persone 
 Alice Faye – attrice e cantante statunitense
 Amdy Faye – calciatore senegalese
 Guillaume Faye – giornalista e scrittore francese
 Hervé Faye – astronomo francese
 Gaël Faye – rapper, cantante e compositore francese 
 Safi Faye – regista senegalese
 Abdoulaye Diagne-Faye – calciatore senegalese

Altro 
 Faye – variante del nome proprio Fay